Lapovci su naselje u općini Trnava u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Lapovci su imali 362 stanovnika.

Šport 
NK Mladost Lapovci, nogometni klub, (1. HNL Osječko-baranjska, NS Đakovo)

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji